Skrót Os może oznaczać:
 Os – Osm (Pierwiastek chemiczny)

Ponadto słowo Os ma następujące znaczenia:
 Os w Hedmark – gmina w Norwegii
 Os w Hordaland – miasto i gmina w Norwegii
 Os – rzeka w Andorze i Hiszpanii

Osoby o nazwisku Os:
 Alexander Os – norweski biathlonista

Zobacz też 
 Oos
 OS